15. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Górskim – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 8 września - 12 września 2004 roku w Les Gets we Francji.

Wyniki

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
  
 Wyniki trialu na stronie UCI 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2004 w kolarstwie
2004 we Francji
Kolarstwo we Francji